Denne liste over fredede bygninger i Gentofte Kommune viser alle fredede bygninger i Gentofte Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Gentofte Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Gentofte Kommune
 
WikiProjekt Wiki Loves Monuments